Ersberg heißen Berge und Erhebungen: 
 Ersberg (Reutlingen) (ca. 380 m), Sporn rechts der Echaz bei Betzingen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Ersberg (Nürtingen) (341,1 m), Hügel im Stadtgebiet von Nürtingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Ersberg (Retzbach) (über 255 m), Sporn rechts über dem Main über Retzbach, Markt Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Ersberg, ehemaliger Name des Nerobergs (245 m), Taunus-Ausläufer im Stadtgebiet von Wiesbaden, Hessen

Ersberg ist ein Familienname:
 Erik Ersberg (* 1982), schwedischer Eishockeytorhüter

Siehe auch:
 Erzberg